Вильяорнате-и-Кастро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 48,36 км². Население — 400 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона